Моцарт и Сальери:

 «Моцарт и Сальери» — «маленькая трагедия» А. С. Пушкина, героями которой являются композиторы Моцарт и Сальери. Задумана и предварительно набросана в селе Михайловском в 1826 году, впервые опубликована в конце 1831 года в альманахе «Северные цветы на 1832 год». 
 «Моцарт и Сальери» — двухактная опера Николая Римского-Корсакова по либретто, дословно (с небольшими сокращениями) следующему тексту А. С. Пушкина (1897, впервые поставлена в Частной русской опере в ноябре 1898).
 «Моцарт и Сальери» — телепостановка одноимённой оперы, режиссёр Владимир Гориккер (Рижская киностудия, 1962).